Edmontosaurini — триба птахотазових динозаврів родини Гадрозаврові (Hadrosauridae), що існували у кінці крейдового періоду, 73–66 млн років тому. Рештки відомо з Північної Америки й Азії.

Філогенія 

Зв'язки згідно Ramírez-Velasco (2022):

Примітки 

Гадрозаврові
Триби тварин